Вили — один из первых Асов, брат Одина и Ве, вместе с которыми создавал Землю.

«Рождение» 

Согласно скандинавской мифологии, когда-то, во времена, о которых не знают ни люди, ни боги, ибо не было способных запомнить, родился великан Имир, а вместе с ним появилась корова Аудумла. Молока у неё было вдосталь, так, что хватило даже Имиру. Но Аудумле нечем было питаться, поэтому она лизала соленые камни и к исходу третьего дня вылизала новое существо — Бури, то есть Родитель — ставшее прародителем всех Асов. У Бури появился сын, названый Бор, то есть Рождённый. Бор взял в жены дочь доброго великана и у них появились дети — Один, Вили и Ве.

Создание Земли 
Множество событий происходило с Богами-братьями, однажды им даже пришлось сражаться с Имиром, которого они и победили.

Братья кинули тело Имира в самую глубину Мировой Бездны и сделали из неё Землю, а из крови — озёра, реки, моря. Кости Имира стали горами, из осколков костей и зубов вышли скалы и валуны — недаром они до сих пор торчат из воды, норовя пропороть днище доверчивому кораблю… Из черепа Имира Боги построили небосвод, а мозг бросили в воздух и сделали облака — вот почему так коварны тёмные тучи, грозящие то метелью, то градом. Потом Боги взяли сверкающие искры, что летали кругом, вырвавшись из пламени Муспелля, и прикрепили их к Небу. Так получились неподвижные звёзды. Другим искрам Боги позволили летать в поднебесье, но каждой назначили место и уготовили путь.
Мария Семёнова, «Девять миров»

Имира плоть
стала землей,
кровь его — морем,
кости — горами,
череп стал небом,
а волосы — лесом.
 
Из век его Мидгард
людям был создан
богами благими;
из мозга его
созданы были
темные тучи
Младшая Эдда

Так Тремя Братьями был создан мир Мидгард, но он не был населен.

Создание людей 

Однажды братья шли по берегу сотворенного мира и увидели два дерева. И задумались, что будет, если дать им жизнь? Взяли братья деревья и вырезали из них Людей. Один, старший из братьев, дал им душу и жизнь, Вили — разум и движение, a Be наделил пригожим обликом, речью, слухом и зрением. И дали мужчине имя Аск, то есть Ясень, а женщине имя Эмбла, что значило Ива. И начался тогда род людей, который Боги отгородили от остальных миров веками Имира.

Последующие упоминания Вили 
Увы, но после создания людей о братьях Одина, Вили и Ве не встречалось упоминаний. Во всяком случае, таковых не содержит Эдда исландского поэта и историка XIII века Снорри Стурлусона, являющаяся чуть ли не единственным источником сведений о германо-скандинавской мифологии.

Литература 
 «Младшая Эдда» Снорри Стурлусона
 «Девять миров» Марии Семёновой

Ссылки 
 Скандинавская мифология

Асы
Боги по алфавиту
Боги-творцы